Ко́тек — прізвище.

 Котек Йосип Йосипович (1855, Кам'янець-Подільський — 1885, Давос) — російський скрипаль, музичний педагог, композитор.
 Котек Ніна В'ячеславівна (1903—1980) — український живописець.

Прізвища